Toto je seznam obcí v departementu Loire-Atlantique ve Francii, jichž je celkem 221:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Loire-Atlantique